Belle Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Valley (Ohio)
 Belle Valley (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Bell Valley